WBE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bealanana (Madagascar)